Екзакум (Exacum) — рід рослин з родини Тирличеві (Gentianaceae). Він містить наступні види (список неповний):
 Exacum affine Balf.f. ex Regel
 Exacum axillare
 Exacum bicolor
 Exacum caeruleum Balf.f.
 Exacum pallidum
 Exacum pedunculatum
 Exacum sessile
 Exacum socotranum Balf.f.
 Exacum tetragonum
 Exacum tinervium
 Exacum travancoricum
 Exacum walkeri

Посилання  
 

Тирличеві
Роди квіткових